Яхно́ — українське прізвище.

Відомі носії:
 Яхно Єлизавета — українська спортсменка, виступає в синхронному плаванні.
 Яхно Іван (1840—1906) — галицький педагог, природознавець.
 Яхно Іван Васильович (* 1937) — педагог, краєзнавець. Лауреат обласної краєзнавчої премії ім. Михайла Максимовича, почесний член Національної спілки краєзнавців України.
 Яхно Павло (1898 — після 1945) — український громадський діяч на Далекому Сході.
 Яхно Олеся Михайлівна (. 1978) — українська політтехнологиня.

Українські прізвища